Miejscowości w Polsce: 

 Nieszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Nieszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów

Zobacz też 
 Nieszkowice Małe
 Nieszkowice Wielkie